

Cinema 
Io vi ucciderò (Freeway) – film del 1988 diretto da Francis Della
Freeway No Exit (Freeway) – film del 1996 diretto da Matthew Bright

Musica 
Freeway – rapper statunitense

Trasporti 
Freeway – tipo di strada
Austin Freeway – modello di autovettura prodotta dall'Austin dal 1962 al 1965

Pagine correlate 
Freeways